Тиселиус () — шведская фамилия.

Известные ностели:
 Тиселиус, Арне (1902—1971) — шведский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1948).
 Тиселиус, Карл Юхан (1811—1891) — премьер-министр Швеции (1883—884).
 Тиселиус, Эллен (1884—1970) — шведская деятель культуры и филантроп.

См. также 
 Тисуль